Pick Róbert (1941–2022) matematikus, katonatiszt, c. államtitkár, gazdálkodó, sakkozó
 Pick Róbert (?–2021) rádiós műsorvezető